Схенус () — род травянистых растений семейства . Название происходит от  «тростник, камыш».

Ботаническое описание 
Многолетние, редко однолетние, травянистые растения. Корневища укороченные. Стебли простые, цилиндрические, низко облиственные. Листья линейные, желобчато-трёхгранные.

Колоски ланцетовидные, уплощённые, 2—3(4)-цветковые, с прицветными листьями, собраны по 1—10(15) в верхушечное головчатое соцветие. Кроющие чешуи килеватые, расположены в два ряда. Цветки обоеполые, околоцветник из 3—5 одинаковых щетинок. Тычинок 3. Завязь верхняя, одногнёздная; столбик при основании утолщенный, при плодах опадает; рылец 3. Плод — блестящий, округло-трёхгранный орешек.

Таксономия 
Род Схенус по данным Королевских ботанических садов Кью включает 109 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Осоковые